Sälja avse:

Sälja, – överlåtelse av en vara till en köpare mot ersättning, se försäljning
Sälja, sälja in – se marknadsföring
Sälja, Nora socken – en by vid Dalälven i norra Västmanland